Dicliptera sericea es una especie de planta perteneciente a la familia  de las acantáceas,  es originaria de la vegetanción del Cerrado de Brasil. Esta especie es citada en Flora Brasiliensis de Carl Friedrich Philipp von Martius.

Taxonomía 
Dicliptera sericea fue descrita por Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck y publicado en Flora Brasiliensis 9: 161. 1847
Sinonimia
 Dicliptera suberecta (André) Bremek.
 Jacobinia suberecta André

Referencias

Enlaces externos 

 {portugués} Flora Brasiliensis: Dicliptera sericea

sericea
Flora de Brasil
Plantas descritas en 1847
Plantas descritas por Nees